Municipio de Southside puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Southside (condado de Kearny, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kearny.
 Municipio de Southside (condado de Wright, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Wright.